Епинг има више значења:
 Епинг (Њу Хемпшир)
 Епинг (Северна Дакота)